Die Fußball-Oberliga-Saison 1951/52 wurde in fünf Staffeln gespielt. Daran schloss sich die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1951/52 an.

Nord

Abschlusstabelle 
Eintracht Braunschweig wurde wegen nachgewiesener Bestechung ausgeschlossen und musste ebenfalls absteigen.

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

Durch den Zwangsabstieg vom Eintracht Braunschweig stieg Altona 93 ebenfalls auf.

|}

West

Abschlusstabelle 

|}

Relegation zur Oberliga West 
In der Relegation zur Oberliga West spielten der Dreizehnte und Vierzehnte der Oberliga West sowie der Dritte und Vierte der II. Division West um zwei Plätze in der Oberliga West 1952/53. Die beiden Oberligavertreter setzten sich durch und hielten die Klasse.

|}

Südwest 

|}

Süd 

|}

Der VfB Mühlburg fusionierte in der folgenden Saison mit dem FC Phönix-Alemannia Karlsruhe zum Karlsruher SC.

Vertragsliga Berlin 

|}

1951
Fußballsaison 1951/52